А́гния Евге́ньевна Кузнецо́ва (род. , , СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в Новосибирске в 1985 году. Отец — художник, мать — Майя Владимировна Бядова, педагог декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. Окончила школу в Новосибирске, посещала театральную студию.

В 2006 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Ю. Шлыкова).

Личная жизнь 

Состояла в отношениях с однокурсником и партнером по фильму «Груз 200» Леонидом Бичевиным.

16 сентября 2015 года вышла замуж за танцора и хореографа Максима Петрова. 7 декабря 2019 года родила сына Андрона.

Роли в театре 
МХАТ им.М.Горького

«Женщины Есенина» - Галя Бениславская
 «Дон Хиль Зелёные штаны» (реж. М. Борисов)

Театр «Практика» 
 «Девушка и революционер» (реж. В. Агеев, 2009) — Надежда Аллилуева
 «Кеды» (реж. Р. Маликов, 2013)
 «Жизнь удалась» (реж. Э. Бояков, 2013)
 «Дознание» (реж. Р. Маликов, 2014)
 «Уроки Литературы. Поэтический спектакль» (реж. Ф. Михайлов, 2015)

Проект «Другой театр» (Москва) 
 «Штирлиц идёт по коридору. — По какому коридору?» (реж. Е. Шевченко) — Люба
 «Проявления любви» (реж. О. Субботина) — Наташа
 «Ближе» (реж. В. Агеев) — Алиса Эрис

Фильмография

Награды и номинации 
 2008 — Награда на Брюссельском кинофестивале европейского кино за лучшую женскую роль («Все умрут, а я останусь», совместно с Полиной Филоненко и Ольгой Шуваловой)
 2012 — Награда на кинофестивале «Окно в Европу» за лучшую женскую роль второго плана («Всё просто»)
 2012 — Награда на фестивале «Созвездие» за лучшую женскую роль второго плана («Всё просто»)
 2015 — Номинация на премию «Белый слон» за лучшую женскую роль («Да и да»)
 2015 — Номинация на премию «Ника» за лучшую женскую роль («Да и да»)

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.instagram.com/agniakyza/

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина